Конончук Александр Викторович — российский музыкант, профессор кафедры теории, истории музыки и музыкальных инструментов факультета культуры и искусств Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского, Заслуженный деятель искусств Читинской области, заслуженный артист Российской Федерации.

Биография 
Родился 9 марта 1962 года в Макеевке Донецкой области (Украина). В 1982 году окончил Донецкое музыкальное училище (класс аккордеона Э. А. Борисенко), в 1989 году — Ростовский государственный музыкально-педагогический институт (в настоящее время Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова), класс аккордеона В. Н. Шишкина, в 1998 году — ассистентуру-стажировку в Красноярском государственном институте искусств (с 2018 года Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского), класс профессора С. Ф. Найко.

Профессиональная деятельность 
С 1989 года работает в городе Чите: преподавателем в Забайкальском краевом училище искусств, с 1998 году — в Читинском государственном педагогическом университете (в настоящее время — Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского). Ныне профессор кафедры теории, истории музыки и музыкальных инструментов Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского.

Преподаваемые дисциплины: класс основного музыкального инструмента, класс ансамбля, музыкально-инструментальная подготовка (аккордеон, гитара), методика обучения игре на народных инструментах, изучение педагогического репертуара, современные художественные технологии, оркестровка музыкальных произведений средствами компьютерных технологий.

Студенты А. В. Конончука неоднократно побеждали на музыкальных конкурсах и фестивалях, а сам Александр Викторович многократно работал в качестве члена жюри в конкурсах различного уровня, проводимых в Абакане, Братске, Красноярске Чите, Улан-Удэ. Является одним из организаторов конкурсов-фестивалей «Дни гармоники в Забайкалье» и «Золотые планки».

Помимо конкурсной деятельности, Конончук А. В. постоянно и активно работает над концертными программами. С 1989 года он выступал с сольными программами, а с 1992 года в составе «Байкал-дуэта» (с В. Некрасовым), а также в качестве артиста-солиста камерного оркестра «Забайкальский самоцвет». Гастролировал в Читинской области, в городах Абакане, Благовещенске, Братске, Красноярске, Москве, Улан-Удэ, Усть-Илимске.

Награды 
В составе государственного камерного оркестра «Забайкальский самоцвет» Конончук А. В. — дипломант престижных профессиональных международных фестивалей и конкурсов, проводимых: в Китае (1992, 1995), Японии (1992, 2000), Швеции (1995), Испании (2001) и Республике Корее (2003, 2004). В составе ансамбля «Байкал-дуэт» музыкант был удостоен звания лауреата международных конкурсов «Кубок Дальнего Востока» (г. Владивосток, 1998) и «Балтика-гармоника» (г. Санкт-Петербург, 1999).

Творческая и педагогическая деятельность А. В. Конончука отмечена благодарственными письмами и грамотами Министерства культуры Российской Федерации, Губернатора Забайкальского края.

В 2002 году ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель искусств Читинской области» и «Заслуженный артист Российской Федерации».

Музыканты России XXI века
Заслуженные артисты Российской Федерации